Lyford ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lyford (Indiana)
 Lyford (Texas)
 Lyford Crossing (New Hampshire)

im Vereinigten Königreich:
 Lyford (Oxfordshire), England

Personen:
 John Lyford (1580–1634), britischer Priester, später tätig in der Plymouth Colony
 Ralph Lyford (1882–1927), US-amerikanischer Komponist und Dirigent

Sonstiges:
 Mount Lyford, Berg in Neuseeland
 Mount Lyford Alpine Resort, Ski-Gebiet in Neuseeland
 Lyford House